Сыр-Липки— деревня в Смоленской области России, в Смоленском районе. Население — 45 жителей (2007 год). Расположена в западной части области в 25 км к северу от г. Смоленска, на берегах реки Жереспея в 21 км севернее автомагистрали .
Входит в состав Вязгинского сельского поселения. В деревне есть следующие улицы: Заречная, Школьная, им. Алексея Куликова. Автобусное сообщение со Смоленском.

История 
В 1926 году в деревне проводилась первая в районе сельхозвыставка, на который был впервые показан трактор.

Экономика 
Средняя школа.

Достопримечательности 
 Обелиск в честь Героя Советского Союза Куликова А.А., который повторил подвиг Матросова. (его именем названа улица в деревне).
 Памятник архитектуры: усадебный дом Тихоновского, XIX век (сейчас в нём расположена школа).

Ссылки 
 Сыр-Липки/Энциклопедия Смоленской области

Населённые пункты Смоленского района (Смоленская область)